Виталий Сорокин:
 Сорокин, Виталий Андреевич (1921—1985) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Сорокин, Виталий Иванович (1935—1995) — советский спортсмен, призёр Олимпийских игр.